Okręty US Navy o nazwie USS  Notable:

 Pierwszy Notable (AM-267) był trałowcem typu Admirable. Był w służbie w latach 1943–1946.
 Drugi Notable (MSO-460) był trałowcem typu Aggressive. Był w służbie w latach 1955–1971.

Notable